La expresión Monasterio de Santa Ana puede referirse a cualquier monasterio con advocación a una santa de ese nombre:

 Monasterio de Santa Ana (Barcelona);
 Monasterio de Santa Ana (Jerusalén);
 Monasterio de Santa Ana (Lazcano);
 Real Monasterio de Santa Ana de Ávila;
 Real Monasterio de Santa Ana de Badajoz;
 Real Monasterio de San Joaquín y Santa Ana de Valladolid;
 Abadía de Santa Ana de Recoletas Bernardas del Císter de Málaga;
 Monasterio de Santa Ana de Montesión en Sucre (Bolivia).